Китайские иероглифы:
 文 Wén (Вэнь Тяньсян)
 温 Wēn (Мин-На, Вэнь Цзябао)
 闻 Wén (Вэнь Идо)

文 wén является также восточноазиатским понятием для человеческой культуры; фигурирует в титулах китайских императоров; является историческим названием денежной единицы в Китае (китайский вэнь), Корее (мун), Японии (мон) и Вьетнаме ().
 Вэнь-ван (Чжоу) — предок дома Чжоу, сын Ван-цзи и Тай Жэнь, внук Хоу-цзи.
 Вэнь-ди
 Вэнь-хоу (царство Вэй) – правитель царства Вэй в период Сражающихся царств. 
 Вэнь-хоу (царство Цзинь, эпоха Чуньцю) – одиннадцатый правитель царства Цзинь в эпоху Чуньцю по имени Цзи Чоу.
 Вэнь Сюань-ди (Северная Ци) был первым императором Китайской династии Северная Ци.
 Вэнь (фамилия)